«Мозаика» — советский короткометражный мультфильм из детского мультипликационного журнала "Весёлая карусель" № 1.

Сюжет 
Мозаичный рисунок, в котором друг за другом гоняются различные животные. Сначала кошка гоняет мышку, потом собака гоняет кошку, потом собаку гоняет тигр, а в конце в тигра стреляет охотник из дробовика и вся мозаика рассыпается.

О мультфильме 

Я вообще не люблю смотреть свои фильмы, всегда нахожу в них недостатки, заметные только мне. С большим удовольствием я делала «Мозаику». Но сейчас понимаю, что работать над ней нужно было иначе. Понимаете, на студии у нас была фабрика, приходилось давать работу сотрудникам цехов фасовки, контуровки, заливки. «Мозаику» же нужно было снимать под аппаратом, двигая под камерой кусочки, но ни в коем случае не контуровать на целлулоиде.

Могу сказать, что большинство сюжетов мне в той или иной степени навязали редакторы, которые являлись правой рукой Госкино. «Мозаика» стала исключением.

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1969 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Галины Бариновой
Мультфильмы Леонида Носырева
Весёлая карусель